Гнилуша — топоним:

Реки

Россия 
 Гнилуша (верхний приток Ведуги) — река в Воронежской области
 Гнилуша (нижний приток Ведуги) — река в Воронежской области, приток Ведуги
 Гнилуша (приток Дона) — река в Липецкой области
 Гнилуша (приток Мамоновки) — река в Воронежской области, приток Мамоновки
 Гнилуша (верхний приток Москвы) — река в Московской области
 Гнилуша (нижний приток Москвы) — река в Москве
 Гнилуша (приток Северки) — река в Московской области
 Гнилуша — река в Луховицком районе Московской области, приток реки Вобля
 Гнилуша (приток Руды) — река в Орловской области
 Гнилуша (приток Ясенка) — река в Тульской области

Украина 
 Гнилуша (приток Самары) — река в Донецкой области Украины.
 Гнилуша (приток Десны) — река в Черниговской области Украины.

Населённые пункты

Россия 
 Гнилуша — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Гнилуша — село в Эртильском районе Воронежской области.
 Гнилуша — село в Задонском районе Липецкой области.
 Гнилуша — село в Глазуновском районе Орловской области.
 Гнилуша — до 1968 года название села Горовое в Красногвардейском районе Белгородской области.
Гнилуша — до 1966 года название села Сосновка в Клинцовском районе Брянской области.
Гнилуша — до 1966 года название села Серебрянка в Семилукском районе Воронежской области.

Украина 
Гнилуша — до 1961 года название села Лебедевка в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Малая Гнилуша
 Большая Гнилуша
Верхняя Гнилуша
Нижняя Гнилуша